Бащенко Михайло Іванович ( 1948) — український вчений-зоотехнік.
 Бащенко Олександр Петрович (1913—1944) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Бащенко Роза Дмитрівна (1929—2018) — український мистецтвознавець.